El Magueyal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Magueyal, Guanajuato, ort, 
 El Magueyal, Puebla, ort, Quimixtlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar